kina (munt), munt in Papoea-Nieuw-Guinea
 kina (plant), plant waarvan de bast werd gebruikt als grondstof voor kinine